

Patronyme 
Spielberg est un patronyme germanique qui peut-être traduit par "vigie", "gardien".

 Anne Spielberg (1949-), scénariste et productrice américaine, sœur de Steven Spielberg ;
 Arnold Spielberg (1917-2020), ingénieur américain, père d’Anne et Steven ;
 David Spielberg (1939-2016), acteur américain ;
 Christine Spielberg (1941-), athlète allemande ;
 Sasha Spielberg (1990-), actrice et chanteuse américaine ;
 Steven Spielberg (1946-), cinéaste américain, frère d'Anne Spielberg.

Toponyme 

 Spielberg, commune autrichienne de Styrie ;
 Forteresse du Spielberg, résidence, position défensive et forteresse de la ville de Brno.

Autres 
 Spielberg, documentaire de Susan Lacy sur Steven Spielberg, diffusé en 2017.